Polentina astigiana – dolce piemontese
 Polentina di Cittadella – dolce veneto
 Polentina – dolce emiliano